

Patronymes

Toponymie 

Apao est une ville de Philippines

Sigle 
APAO, sigle composé des quatre lettres A, P,  A et O, peut faire référence notamment  à :

 Asia Pacific Academy of Ophthalmology  est une fédération des sociétés d'ophtalmologie de la zone Asie Pacifique. Elle a pour but de favoriser la croissance de l'ophtalmologie et de sciences visuelles.
 Association of Physician Assistants in Oncology . Elle promeut l'aide aux personnes atteintes de cancer et de troubles connexes par les assistants aux oncologues
 Analyse de Processus Assistée par Ordinateur 
 Aide aux Personnes Assistée par Ordinateur

Chimie 

 en anglais, APAO signifie Amorphous Poly-alpha-olefins.  Ils sont produits par (co) polymérisation d'a-oléfines, par exemple, propylène ou 1-butène avec des catalyseurs de Ziegler-Natta. Les (co) polymères ont une structure amorphe qui les rend utiles pour la production d'adhésifs thermofusibles.

Notes et références